Aringa peut être :
 Aringa, langue nilo-saharienne parlée en Ouganda ;
 Aringa, peuple de l’Ouganda ;
 Aringa, comté de l’Ouganda.